Das Adjektiv nordatlantisch kann sich beziehen auf:
 den Nordatlantik
 die NATO
 in Dänemark Abgeordnete aus Grönland und von den Färöerinseln, siehe Folketing#Nordatlantische Abgeordnete